Der Ferrari SF90 ist ein Supersportwagen und das erste Plug-in-Hybrid-Fahrzeug des italienischen Automobilherstellers Ferrari.

Geschichte 
Vorgestellt wurde der Plug-in-Hybrid als Coupé „Stradale“ am 29. Mai 2019. Die ersten Fahrzeuge wurden 2020 ausgeliefert. Die offene Variante „Spider“ präsentierte Ferrari am 12. November 2020. Sie hat ein Hardtop. Der Namensbestandteil SF90 ist eine Abkürzung für Scuderia Ferrari 90. Damit ist der Name des 4,71 m langen Fahrzeugs an den Formel-1-Rennwagen der Scuderia Ferrari für die Formel-1-Weltmeisterschaft 2019 Ferrari SF90 angelehnt und soll an den 90. Jahrestag der Gründung des Rennstalls erinnern.

Technik 
Angetrieben wird der Supersportwagen von einem Vierliter-V8-Turbomotor, einer Weiterentwicklung des im Ferrari 488 eingebauten Ottomotors. Im SF90 leistet er 574 kW (780 PS) und hat ein maximales Drehmoment von 800 Nm. Unterstützt wird der Verbrennungsmotor von drei Elektromotoren, die zusammen eine Leistung von 162 kW (220 PS) erreichen. Die Systemleistung wird mit 735 kW (1000 PS) angegeben. Zwei Elektromotoren sind dabei an der Vorderachse angebracht, der dritte ist zwischen dem Vierliter-Ottomotor im Heck und dem 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe positioniert. Mittels eines Lithium-Ionen-Akkumulators mit einer Kapazität von 7,9 kWh soll der Wagen bis zu 25 km rein elektrisch fahren können. Auf 100 km/h soll das Fahrzeug laut Werksangaben in 2,5 Sekunden beschleunigen, die Höchstgeschwindigkeit gibt Ferrari mit 340 km/h an. Der Bremsweg aus 100 km/h soll unter 30 m betragen.

Zulassungszahlen 
Seit 2020 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 446 Ferrari SF90 neu zugelassen worden. Mit 244 Einheiten war 2022 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Coupé
Roadster
Hybridelektroautomodell